En Pologne, Święte peut désigner :

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Święte, village du powiat d'Aleksandrów Kujawski
 Święte, village du powiat de Grudziądz 
 Święte, village du powiat de Świecie

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Święte, village du powiat de Gniezno
 Święte, village du powiat de Konin

dans d'autres voïvodies
 Święte, village de la voïvodie des Basses-Carpates
 Święte, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Święte, village de la voïvodie de Lubusz
 Święte, village de la voïvodie de Poméranie occidentale
 Święte, village de la voïvodie de Poméranie